Alfred Groyer (ur. 8 stycznia 1959) – austriacki skoczek narciarski, który startował w zawodach w latach 1978–1984. Zajął siódme miejsce podczas konkursu na normalnej skoczni w czasie zimowych igrzysk olimpijskich w Lake Placid (1980). Pięciokrotnie stawał na najniższym stopniu podium podczas zawodów Pucharu Świata.

Puchar Świata 
Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie
  Lahti – 07-03-1982 (3. miejsce)
  Planica – 22-03-1981 (3. miejsce)
  Thunder Bay – 19-01-1980 (3. miejsce)
  Oberstdorf – 30-12-1979 (3. miejsce)
  Cortina d'Ampezzo – 27-12-1979 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy olimpijczycy
Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1959
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1980